Batoví puede referirse a:
 Batovy o San Gabriel de Batoví, nombre que en sus orígenes tenía la actual ciudad de São Gabriel, en el estado de Río Grande del Sur (Brasil).
 Sauce de Batoví, localidad uruguaya del departamento de Tacuarembó (Uruguay).
 Cerro Batoví, elevación ubicada en el departamento de Tacuarembó (Uruguay).
 Cerro Batoví (Brasil), elevación ubicada cerca de São Gabriel.
 Arroyo Batoví (Tacuarembó), curso de agua uruguayo, en el departamento de Tacuarembó. (Uruguay).
 Arroyo Batoví (Rivera), curso de agua uruguayo, en el departamento de Rivera.